IKF steht als Abkürzung für:

 Institut für Kosmosforschung in Berlin-Adlershof (1981–1991)
 Institut für künstlerische Forschung Berlin (!KF)
 International N. D. Kondratiev Foundation in Moskau
 Internationale Kulturbörse Freiburg
 Irakische Kurdistan-Front

Sport-Weltverbände:
 International Karate Federation
 International Kart Federation
 International Kendo Federation
 International Kickboxing Federation
 International Korfball Federation

ikf steht für:
 Institut für Konfliktforschung, Wien

Abkürzung